Назаревич:
 Назаревич, Витольд (род. 1954) — польский ядерный физик.
 Назаревич, Антон Григорьевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Назаревич, Илья Григорьевич (род. 1992) — российский хоккеист.